Amber Corwin, née le  à Harbor City (Californie), est une ancienne patineuse artistique  américaine.

Elle a fait de la compétition au niveau senior pendant plus d'une décennie. Durant les championnats des États-Unis de 1997, elle est devenue la première femme américaine à exécuter une combinaison triple-triple dans un programme court. Durant sa carrière, elle a tenté d'exécuter le quadruple boucle piqué dans l'espoir de devenir la première femme à en réussir un en compétition.

Amber Corwin s'est retirée de la compétition le . Diplômée de la California State University, elle travaille dans le milieu de la mode.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès

Notes et références

Liens externes 
 

Patineuse artistique américaine
Naissance en décembre 1978
Étudiant de l'université d'État de Californie à Long Beach
Naissance à Harbor City